Юдита Болеславна (1130/35 – 8 липень 1171/75) - польська принцеса, дружина маркграфа Бранденбургу Отто I.

Праправнучка Великого князя Київського Володимира Святого.
По батьківській та материнській лінії була нащадком Великих князів Київських Володимира Святого та Ярослава Мудрого.

Біографія 
Одна з молодших доньок князя Польщі Болеслава III і Соломії з Берґу, доньки графа Бергського. 
Точна дата народження невідома. 

Згідно з польськими хроніками, 1136 року Юдита була відправлена ​​до Угорщини, як наречена сина короля Бели II. 
Шлюб не відбувся: до 1146 р. заручени були скасовані за згодою обох сторін, а Юдита повернулася до Польщі. 

6 січня 1148 Юдита одружилась з з Отто, старшим сином Альбрехта, першого маркграфа Бранденбургу. Цей політичний союз був укладений у зв'язку протистоянням князів Священної Римської імперії та короля Німеччини Конрада III, який підтримав скинутого князя Владислава II, як законного правителя Польщі. 

В шлюбі Юдита народила двох синів:
 Отто ІІ, маркграф Бранденбургу.
 Генріх, граф Тангермюнде і Гарделеген.

1170 року, після смерті батька, Отто І став маркграфом Бранденбургу, а Юдита - маргкрафинею-консортом.

Померла між 1171 і 1175 рр. Похована в Бранденбурзькому соборі.

1176 р. Отто І одружився вдруге на Аді Голанській.
 
1184 року старший син Юдити Отто II успадкував маркграфство Бранденбурга після смерті батька. Він не був одружений і не мав дітей.
Його рідний брат Генрі помер перед 1192 року також без спадкоємців.

1205 року, після смерті Отто II, Бранденбург успадкував його молодший зведений брат Альберт II, син Отто I й Ади Голанської.

Родовід 
Юдита Болеславна веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, wyd. 2, Poznań 2004, ​ISBN 83-7063-409-5​
 Marzec A., Judyta, [w:] K. Ożóg, S. Szczur (red.), Piastowie. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, ​ISBN 83-08-02829-2​

Польські принцеси
П'ясти
Ярославичі